Hopper House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hopper House (Saddle River, New Jersey), ID-Nr. 84002569
 Hopper House (Upper Saddle River, New Jersey), ID-Nr. 83001525